Kamara est un nom propre.

Patronyme 

 Abdelaziz Kamara (1984-), footballeur mauritanien ;
 Aboubakar Kamara (1995-), footballeur mauritanien ;
 Abubakar Kamara (1977-), footballeur sierra-léonais ;
 Adama Kamara (1964-), avocat et homme politique ivoirien ;
 Alhaji Kamara (1999-), footballeur sierra-léonais ;
 Alvin Kamara (1995-), joueur américain de football américain ;
 Augustin Kamara Rwakaikara (1950-2004), universitaire et homme politique de la république du Congo ;
 Bingourou Kamara (1996-), footballeur sénégalais ;
 Brima Kamara (1972-), footballeur sierra-léonais ;
 Boubacar Kamara (1999-), footballeur français ;
 Chris Kamara (1957-), joueur puis entraîneur anglais de football ;
 Diomansy Kamara (1980-), footballeur franco-sénégalais ;
 Glen Kamara (1995-), footballeur finlandais ;
 Hassane Kamara (1994-), footballeur International français ;
 Ibrahim Kamara (1966-), joueur puis entraîneur ivoirien de football ;
 John Kamara (1988-), footballeur sierra-léonais ;
 Kei Kamara (1984-), footballeur sierra-léonais ;
 Lamine Kamara (1940-), écrivain guinéen ;
 Latyr Camara (Kamara) (1919-2000), syndicaliste, un homme politique et un diplomate sénégalais ;
 Mariam Kamara (1979-), architecte nigérienne ;
 Mariatu Kamara (1986-), personnalité sierra-léonaise ;
 Mohamed Kamara (1987-), footballeur sierra-léonais ;
 Mohamed Kamara (1999-), footballeur sierra-léonais ;
 Ola Kamara (1989-), un footballeur norvégien ;
 Samura Kamara (1951-), homme politique et économiste sierra-léonaise ;
 Tibou Kamara, homme politique et journaliste guinéen.

Toponyme 
 Kamara, un village de la commune de Mulgi en Estonie.

Patronyme africain